Бедар () — франко-канадская фамилия ирландского происхождения. Также может означать:

Фамилия 
  (род. 2005) — канадский хоккеист.
 Бедар, Луиза (род. 1955) — канадская танцовщица и хореограф.
 Бедар, Марк-Андре (род. 1986) — канадский биатлонист.
 Бедар, Мириам (род. 1969) — канадская биатлонистка.
  (1762—1829) — нижнеканадский юрист, судья, журналист и политик.
  (род. 1932) — канадский рестлер, более известный под прозвищем Рене Гуле.
  (род. 1979) — канадский бейсболист.
  (род. 1976) — канадский конькобежец.

Прочее 
 Бедар — посёлок в Испании.
  — малайзийский аналог судна типа лорча.

См. также 
 Бедард, Ирен (род. 1967) — американская актриса кино и телевидения.